David Hay (ur. 1935) – brytyjski psycholog
 David Hay (ur. 1948) – szkocki piłkarz
 David Hay (ur. 1962) – szkocki curler